Kabinett Cajander steht für folgende Regierungen Finnlands:
 Kabinett Cajander I (1922)
 Kabinett Cajander II (1924)
 Kabinett Cajander III (1937 bis 1939)